DJI je lahko:
 DJI (podjetje) – kitajsko tehnološko podjetje
 Džibuti, afriška država
 Industrijski indeks Dow Jones, ameriški tržni indeks